Royal Racing Football Club Montegnée was een Belgische voetbalclub uit Montegnée (in Saint-Nicolas). De club had blauw-rode kleuren en droeg stamnummer 77. In zijn geschiedenis trad de club één seizoen aan in de hoogste afdeling, namelijk in 1930/31.

Geschiedenis
De club werd in het begin van twintigste eeuw opgericht als FC Montegnée. In 1915 fusioneerde de club met FC Gosson tot Racing FC Montegnée. De club verscheen in 1923 voor het eerste in de Tweede Klasse. Twee jaar later zou de ploeg degraderen, maar na vier jaar bereikte de ploeg in 1929 weer Tweede. Dat seizoen won de club deze reeks, en promoveerde zo naar Eerste. Montegnée werd echter 13de op 14 teams in de eindstand, met evenveel punten als Union, maar voor Anderlecht, en degradeerde. Dit seizoen was het enige in de hoogste klasse. De club speelde in de jaren 30 verder in Tweede, met uitzondering van 1933/34, in Derde. In 1938 zakte de ploeg definitief weg uit het tweede nationale niveau en speelde tot 1952 in Derde Klasse. In 1952 degradeerde de club naar de bevorderingsreeksen. In 1953 kreeg de club de naam Royal Racing FC Montegnée (RRFC Montegenée). Kort daarna, in 1954, zakte Montegnée zelfs weg naar de provinciale reeksen.

In 1998 kon de club na verscheidene decennia weer de nationale reeksen bereiken, na zeven seizoenen dwong de club zelfs promotie naar Derde af. Het seizoen begon niet slecht en Montegnée stond aan de winterstop in de middenmoot, dan knakte er iets bij de club en werden bijna alle wedstrijden verloren en uiteindelijk werd de club laatste en degradeerde. Helaas ging de club in 2006/07 op dit elan verder en na de winterstop stond de club nu ook laatste in de 4de klasse.

In december 2009 transfereerde een speler, de Engelse offensieve middenvelder Paul Taylor, naar eersteklasser RSC Anderlecht. In 2010/11 keerde de club terug naar de vierde klasse, maar kon het behoud niet verzekeren. 

In 2014 kwam de club in financiële problemen en legde de boeken neer. Stamnummer 77 werd geschrapt. Er werd een officieuze fusie opgezet met Ans FC, dat eveneens de activiteiten staakte. Een nieuwe club werd opgericht, Racing Ans Montegnée FC, dat met stamnummer 9638 aansloot bij de Belgische Voetbalbond.

Bekende (ex-)spelers 
 Bernard Voorhoof
 Leroy Labylle
 Jacques Secretin
 Pierre Roufossé
 Victor Larock (Pseudoniem Louis Dubois)
 Jean Jamers

Resultaten

Externe links 
 Officiële website

Montegnée
Saint-Nicolas
Sportvereniging in Luik (provincie)